Rio Sao Lourenco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Lourenço (vattendrag i Brasilien, Paraná), 
 Rio São Lourenço (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio São Lourenço (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -21,68, long -49,00), 
 Rio São Lourenço (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio São Lourenço (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -23,94, long -47,09), 
 Rio São Lourenço (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -24,24, long -47,37), 

Robotskapade Brasilienförgreningar